

Architecture 
 Villa Trissino, villa italienne sise à Vicence ;
 Villa Trissino, villa italienne sise à Meledo, un hameau de la commune de Sarego.

Patronyme 

 Gian Giorgio Trissino (1478-1550), écrivain et poète italien ;
 Gian Giorgio Trissino (1877-1963), cavalier italien.

Toponyme 
 Trissino, commune italienne de la province de Vicence.